Надцы () — поселок в Тобольском районе Тюменской области. Административный центр Надцынского сельского поселения.

Имеет автобусное сообщение. Расположен на берегу реки Иртыш.

Население

Инфраструктура 
 Дом культуры и библиотека
 Мечеть

Улицы 
 Новая улица
 Механическая улица
 Улица Н.Михновича
 Пионерский переулок
 Зеленая улица
 Озерная улица
 Нагорная улица
 Школьная улица
 Набережная улица
 Лесная улица
 Октябрьская улица

Примечания

Ссылки 
 Тобольский муниципальный район Тюменской области. Официальный сайт 
 Надцынское сельское поселение

Населённые пункты Тобольского района